Provincie je nižší územní celek ve Španělsku v souladu se španělskou ústavou. Od roku 1927 existuje ve Španělsku 50 provincií. Tyto provincie společně s autonomními městy Ceuta a Melilla spolutvoří prakticky veškeré území státu. 47 provincií tvoří zároveň i samostatné jednotky NUTS 3.

Přehled provincií 
Následující tabulka ukazuje 50 španělských provincií, jejich rozlohu, počet obyvatel a hustotu zalidnění. Zároveň je zde uvedeno procentuální vyjádření na celkové rozloze i počtu obyvatel z celého Španělska a pořadí jednotlivých pořadí ve sledovaném parametru. Provincie jsou řazeny abecedně podle jejich oficiálního pojmenování (většina provincií nese jméno po svém hlavním městě). Některé provincie mají své oficiální pojmenování v místním kooficiálním jazyce. Tabulka zahrnuje pro kompletnost i autonomní města Ceuta a Melilla (vyznačena kurzívou).

Odkazy

Poznámky

Související články 
 Administrativní dělení Španělska
 ES-NUTS

Reference

Externí odkazy 
 
 :Commons:Image:Evolución Población Provincias España 1787 - 1900.pdf – Obyvatelstvo španělských provincií podle sčítání v letech 1787, 1857, 1877, 1887 a 1900.
 Instituto Nacional de Estadística  Obyvatelstvo španělských provincií podle sčítání v letech 1900 a 1991.
 Instituto Nacional de Estadística  Obyvatelstvo španělských provincií podle sčítání od roku 1996.

 
Španělsko
Španělské geografické seznamy
Administrativní dělení Španělska